Dit is een lijst van planetoïden 116301-116400 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 116301 - || 2003 YZ60 || 19 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116302 - || 2003 YH61 || 19 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116303 - || 2003 YK61 || 19 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116304 - || 2003 YV61 || 19 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116305 - || 2003 YL62 || 19 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116306 - || 2003 YQ62 || 19 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116307 - || 2003 YX62 || 19 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116308 - || 2003 YR63 || 19 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116309 - || 2003 YF64 || 19 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116310 - || 2003 YA65 || 19 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116311 - || 2003 YQ65 || 19 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116312 - || 2003 YS65 || 19 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116313 - || 2003 YT65 || 19 december 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 116314 - || 2003 YA66 || 20 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116315 - || 2003 YE66 || 20 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116316 - || 2003 YJ68 || 19 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116317 - || 2003 YZ68 || 20 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116318 - || 2003 YB69 || 20 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116319 - || 2003 YF69 || 20 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116320 - || 2003 YW69 || 21 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116321 - || 2003 YB70 || 21 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116322 - || 2003 YJ72 || 18 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116323 - || 2003 YP72 || 18 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116324 - || 2003 YT72 || 18 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116325 - || 2003 YV72 || 18 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116326 - || 2003 YH73 || 18 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116327 - || 2003 YJ73 || 18 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116328 - || 2003 YL73 || 18 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116329 - || 2003 YZ73 || 18 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116330 - || 2003 YN74 || 18 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116331 - || 2003 YS74 || 18 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116332 - || 2003 YC75 || 18 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116333 - || 2003 YC76 || 18 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116334 - || 2003 YP76 || 18 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116335 - || 2003 YA77 || 18 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116336 - || 2003 YB77 || 18 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116337 - || 2003 YF77 || 18 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116338 - || 2003 YH78 || 18 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116339 - || 2003 YZ78 || 18 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116340 - || 2003 YC81 || 18 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116341 - || 2003 YF81 || 18 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116342 - || 2003 YH81 || 18 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116343 - || 2003 YY83 || 19 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116344 - || 2003 YB84 || 19 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116345 - || 2003 YJ84 || 19 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116346 - || 2003 YP84 || 19 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116347 - || 2003 YQ86 || 19 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116348 - || 2003 YF89 || 19 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116349 - || 2003 YM89 || 19 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116350 - || 2003 YU89 || 19 december 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116351 - || 2003 YW89 || 19 december 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116352 - || 2003 YZ90 || 20 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116353 - || 2003 YC91 || 20 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116354 - || 2003 YL91 || 20 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116355 - || 2003 YT91 || 20 december 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 116356 - || 2003 YV91 || 21 december 2003 || Catalina || CSS
|-
| 116357 - || 2003 YH92 || 21 december 2003 || Catalina || CSS
|-
| 116358 - || 2003 YB94 || 21 december 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116359 - || 2003 YX94 || 19 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116360 - || 2003 YN95 || 19 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116361 - || 2003 YZ95 || 19 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116362 - || 2003 YZ96 || 19 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116363 - || 2003 YN100 || 19 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116364 - || 2003 YQ101 || 19 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116365 - || 2003 YU101 || 19 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116366 - || 2003 YG102 || 19 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116367 - || 2003 YZ102 || 19 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116368 - || 2003 YS104 || 21 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116369 - || 2003 YS106 || 22 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116370 - || 2003 YY106 || 22 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116371 - || 2003 YG107 || 22 december 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116372 - || 2003 YJ108 || 21 december 2003 || Catalina || CSS
|-
| 116373 - || 2003 YK108 || 21 december 2003 || Catalina || CSS
|-
| 116374 - || 2003 YA110 || 23 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116375 - || 2003 YU111 || 23 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116376 - || 2003 YF113 || 23 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116377 - || 2003 YL113 || 23 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116378 - || 2003 YJ114 || 25 december 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116379 - || 2003 YB115 || 27 december 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116380 - || 2003 YU116 || 27 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116381 - || 2003 YV116 || 27 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116382 - || 2003 YF121 || 27 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116383 - || 2003 YG123 || 27 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116384 - || 2003 YQ123 || 28 december 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116385 - || 2003 YE124 || 28 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116386 - || 2003 YZ125 || 27 december 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116387 - || 2003 YM126 || 27 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116388 - || 2003 YQ126 || 27 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116389 - || 2003 YO127 || 27 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116390 - || 2003 YU127 || 27 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116391 - || 2003 YF128 || 27 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116392 - || 2003 YZ128 || 27 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116393 - || 2003 YF129 || 27 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116394 - || 2003 YR129 || 27 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116395 - || 2003 YC130 || 27 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116396 - || 2003 YJ132 || 28 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116397 - || 2003 YS132 || 28 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116398 - || 2003 YX132 || 28 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116399 - || 2003 YV133 || 28 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116400 - || 2003 YY133 || 28 december 2003 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten